Wohlgroth steht für:

 Wohlgroth AG, Schweizer Gaszählerhersteller
 Besetzung des Wohlgroth-Areals, die Besetzung des Wohlgroth-Areals von 1991 bis 1993